Manipulation (lat. für Handhabung, Handgriff, Kunstgriff) steht für:

 Manipulation im Allgemeinen
 Manipulation (Zauberkunst)
 Rauchwarenmanipulation, die Fellbereitung vom Rohfell zum verarbeitbaren, gegerbten oder weiterveredelten Fell

Manipulation ist der Name folgender Filme:
 Manipulation (1991)
 Manipulation (2008)
 Manipulation (2010)
 Manipulation (2011)
 The Manipulation

Siehe auch:
 Fälschung